Колонија ла Соледад има више значења:

 Колонија ла Соледад (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ла Соледад (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику